Die 20. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 28. Januar bis zum 5. Februar 2012 in Rosario statt.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer sind der Gastgeber und die Top 5 der Champions Trophy der Damen 2011. Auch der Gewinner der Champions Challenge 2011 nimmt teil. Das Feld wurde durch zwei Länder (Deutschland und China), die durch den Vorstand der Fédération Internationale de Hockey (FIH) bestimmt wurden, ergänzt. Damit kann Deutschland, das 2011 den letzten Platz belegte und eigentlich abgestiegen wäre, trotzdem 2012 teilnehmen und ist damit weiterhin bei allen seit 2004 ausgetragenen Trophys ununterbrochen dabei.

  (Olympiasieger 2008, Vizeweltmeister und Titelverteidiger)
   (Weltmeister 2010, 2. Champions-Trophy 2011 und Gastgeber)
   (3. Champions-Trophy 2011)
  (4. Champions-Trophy 2011)
  (für England: 5. Champions-Trophy 2011)
  (Gewinner Champions-Challenge 2011)
  (Wildcard durch die FIH)
  (Wildcard durch die FIH)

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Endrunde

Viertelfinale

Spiele um Platz 5 bis 8

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Auszeichnungen 
 Beste Spielerin des Turniers: Luciana Aymar
 Beste Torschützen: Crista Cullen, Rika Komazawa, Lee Seon-Ok (jeweils 5 Tore)
 Beste Torhüterin: Belén Succi
 Fairplay Award: Deutschland

Weblinks 
 Offizielle Website der FIH zum Turnier

Einzelnachweise 

2012
Hockey 2012
Sportveranstaltung in Rosario (Santa Fe)
Hockeywettbewerb in Argentinien